Die Anapsida sind nach traditioneller Auffassung eine Unterklasse der Reptilien, deren Nominalmerkmal der anapside Schädel, das heißt ein Schädel ohne Schädel- bzw. Temporalfenster in der Wangen- bzw. Schläfenregion (Tempora), ist. Nach dem klassischen Anapsida-Konzept gilt der Nicht-Besitz von Schläfenfenstern als Hinweis auf eine engere Verwandtschaft der Schildkröten mit einer Anzahl bestimmter fossiler Landwirbeltiere des Perms und der Trias, die ebenfalls einen anapsiden Schädel besitzen.

Obwohl außer Frage stand, dass der anapside Schädel ein ursprüngliches Merkmal der Landwirbeltiere und daher zur Charakterisierung einer ihrer systematischen Untergruppen nicht gut geeignet ist, wurde der etablierte Gruppenbegriff Anapsida auch in jüngerer Vergangenheit zunächst beibehalten. Modernere, kladistisch unterlegte Konzepte definierten die Anapsida als basales Monophylum der Amnioten, welches die Schildkröten und ihre nächsten fossilen Verwandten umfasst, wobei hinsichtlich der Zusammensetzung dieser Klade verschiedene Bearbeiter zu verschiedenen Ergebnissen kamen. Da aber mittlerweile eine weniger basale Stellung der Schildkröten als wahrscheinlich gilt, findet der Gruppenbegriff Anapsida in der aktuellen wissenschaftlichen Literatur immer seltener Anwendung.

Etymologie 
Anapsida ist ein Kompositum aus α privativum und dem griechischen Wort ἁψίς (apsis, „Bogen“, „Wölbung“), was zusammen soviel wie „Bogenlose“ bedeutet. Es bezieht sich indirekt auf das Fehlen von Temporal- oder Schläfenfenster bei den Vertretern dieser Gruppe. Schläfenfenster sind typisch für die Schädel bestimmter anderer Amniotengruppen und werden teilweise von relativ schmalen Knochenstegen, den Temporal-, Schläfen- oder Jochbögen, begrenzt. Da Anapsiden keine Schläfenfenster haben, haben sie folglich auch keine Schläfenbögen, sind demnach also „bogenlos“.

Klassisches Konzept 

Nachdem Henry Osborn im Jahre 1903 die Zweiteilung der Reptilien in Diapsida und Synapsida vorschlug, die vorrangig auf der Ausbildung der Schläfenregion des Schädels basierte, veröffentlichte Samuel Williston 1917 einen Artikel, in dem er, nach dem gleichen Prinzip wie Osborn, eine Unterteilung der Reptilia in vier Hauptgruppen empfahl: Anapsida, Synapsida, Diapsida und Parapsida. Die Anapsida waren in erster Linie definiert über die komplette Abwesenheit von Schläfenfenstern und enthielten die Schildkröten sowie eine Reihe fossiler, reptilienähnlicher Landwirbeltiere, die seinerzeit unter dem Begriff Cotylosauria zusammengefasst wurden. Diese Auffassung der Anapsida hatte im Wesentlichen bis in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts bestand, wobei später das Cotylosaurier-Konzept aufgegeben wurde, und einige Autoren die Schildkröten als eigene, den Anapsida nahestehende Unterklasse ausgliederten, sodass die Anapsida nunmehr eine Sammelgruppe für alle vormalig als „Cotylosaurier“ geführten aber mittlerweile als echte Reptilien betrachteten Gruppen bildeten.

Kladistisches Konzept 
In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts und insbesondere ab den 1990er Jahren erfolgte die Untersuchung der Verwandtschaftsverhältnisse der Lebewesen zunehmend durch kladistische Methoden. Dieser Wandel nahm auch Einfluss auf die biologische Systematik, indem nun die Einteilung der Organismen in Gruppen streng nach den Verwandtschaftshypothesen erfolgte. Dies hatte auch Auswirkungen auf das Anapsida-Konzept. So wurde unter anderem das klassische Konzept der „Reptilia“ verworfen, denn nach diesem sind die Reptilien keine natürliche Verwandtschaftsgruppe (Monophylum), sondern ein Paraphylum, denn Säugetiere und Vögel, Nachfahren traditionell unter „Reptilia“ gruppierter Landwirbeltiere, wurden letztgenannten nicht hinzugerechnet. Daher ist das klassische Konzept der Reptilia durch das Konzept der Amniota verdrängt worden.

Als Anapsida wurden nunmehr monophyletische Gruppierungen mit einer basalen Stellung innerhalb der Amniota bezeichnet, welche die Schildkröten enthielten. Da hier verschiedene Bearbeiter bei ihren Analysen zu verschiedenen Ergebnissen kamen, schwankten Zusammensetzung und Position der Anapsida relativ stark. So enthielten sie neben den Schildkröten einmal die Captorhiniden und ein anderes Mal eine Reihe basaler Amnioten, die auch unter dem Begriff Parareptilien zusammengefasst wurden und werden. Trotz solcher Unterschiede stimmten diese Kladen immer noch zu einem gewissen Grad mit der traditionellen Auffassung der Anapsiden überein, denn sowohl die Captorhiniden als auch die meisten Parareptilien besitzen anapside Schädel und wurden seinerzeit bei den Cotylosauriern eingeordnet. Die Bezeichnung Anapsida für diese Kladen war damit gerechtfertigt.

Neuere Untersuchungen der Verwandtschaftsverhältnisse der Schildkröten zeigten jedoch, dass sich die Linie der Schildkröten nicht bereits kurz nach Trennung der Linien der Synapsiden und Sauropsiden von der Sauropsiden-Linie (Reptilien im modernen, kladistischen Verständnis, unter Einschluss der Vögel; Gruppe auch als Reptilia bezeichnet) abspaltete, sondern erst später. Die nächsten fossilen Verwandten der Schildkröten wären demnach weder Parareptilien noch Captorhiniden, sondern eine Gruppe innerhalb der Diapsiden. In einem solchen Szenario besitzt der Gruppenbegriff Anapsida faktisch keine Berechtigung mehr und aufgrund der wachsenden Akzeptanz der Diapsiden-Hypothese unter Biologen und Paläontologen in der jüngeren Vergangenheit verschwindet er zusehends aus der wissenschaftlichen Literatur.

Systematik

Klassisches Konzept 
Nach Williston (1925):

 Unterklasse Anapsida
 Ordnung † Cotylosauria
 Unterordnung Seymouriamorpha
 Familie Seymouridae
 Unterordnung Diadectosauria
 Familie Diadectidae
 Familie Bolosauridae
 Unterordnung Labidosauria
 Familie Captorhinidae
 Familie Pariotichidae
 Familie Stephanospondylidae
 Unterordnung Pantylosauria
 Familie Pantylidae
 Unterordnung Pariasauria
 Familie Pariasauridae
 Unterordnung Procolophonia
 Familie Procolophonidae
 inc. sed.:
 Familie Sauravidae
 Familie Gymnarthridae
 Familie Limnoscelidae
 Familie Elginiidae
 Ordnung † Eunotosauria
 Ordnung Testudinata oder Chelonia (Schildkröten)

Nach Kuhn (1958):

 Anapsida
 Ordnung † Anthracosauria
 Ordnung † Cotylosauria
 Unterordnung Seymouriamorpha
 Unterordnung Diadectomorpha
 Unterordnung Procolophonia
 Unterordnung Pareiasauria
 Unterordnung Captorhinida
 Ordnung † Microsauria
 Ordnung Schildkröten (Testudines)

Nach Carroll (1988):

 Unterklasse † Anapsida
 Ordnung Captorhinida
 Unterordnung Captorhinomorpha
 Familie Protorothyrididae
 Familie Captorhinidae
 Familie ?Batropetidae
 Familie Bolosauridae
 Familie Acleistorhinidae
 Unterordnung Procolophonia
 Überfamilie Procolophonoidea
 Familie Nyctiphruretidae
 Familie Procolophonidae
 Familie Sclerosauridae
 Unterordnung Pareiasauroidea
 Familie Rhipaeosauridae
 Familie Pareiasauridae
 Familie Millerettidae
 Ordnung Mesosauria
 Familie Mesosauridae
 inc. sed.:
 Eunotosaurus

Die Schildkröten bilden nach Carroll (1988) eine eigene Unterklasse.

Kladistisches Konzept 
Nach Gauthier et al. (1988):

Nach Modesto (2000):

Einzelnachweise

Weblinks 

 Michel Laurin, Jacques A. Gauthier: Phylogeny and Classification of Amniotes. Tree of Life web project
 Anapsida. Palaeos – Life through deep time (dort als Klade, mehr oder weniger gleichbedeutend mit Parareptilia)

Alternatives Taxon (Reptil)